PMR ist eine Abkürzung für:

 Transnistrien (von russ. „Pridnestrowskaja Moldawskaja Respublika“)
 Private Mobile Radio, ein Jedermann-Funkdienst, siehe PMR446
 Professional Mobile Radio bzw. Bündelfunk
 Perpendicular Magnetic Recording, eine senkrechte Aufzeichnungstechnik bei Festplatten
 Product-Market-Regulation-Indikatoren, eine Reihe von OECD-Indikatoren, die Restriktionen oder Förderungen im Bereich der Produktmärkte bewerten
 Progressive Muskelrelaxation, ein Entspannungsverfahren
 Physiologisch-Medizinische Resonanzmessung
 Problem Management Record, Verwaltungseinheit zur Verwaltung von Softwareproblemen bei IBM
 Physikalische Medizin und Rehabilitation
 den Flughafen Palmerston North (IATA-Code)
 vorisolierte Verbundrohre in Mantelrohrkonstruktion mit einem Mediumrohr als Polymer
 Polymyalgia rheumatica, ein medizinischer Fachbegriff für Gefäßentzündungen
 Palmomentaler Reflex
 Platinum Metals Review, vierteljährlich erscheinendes E-Journal über die Wissenschaft und Technologie der Metalle der Platingruppe, herausgegeben von Johnson Matthey
 Perfect Motion Rate, eine Angabe der Bildwiederholungsrate bei Fernsehgeräten von Philips
 Partido Municipalista Renovador, Gründungsname der brasilianischen Partei Partido Republicano Brasileiro

Abkürzung